Таймер:

 Таймер — прибор производственно-технического, военного или бытового назначения, в заданный момент времени выдающий определённый сигнал.
 Таймер — в информатике средство обеспечения задержек и измерения времени средствами компьютера.